Prien steht für:

 Prien am Chiemsee, Markt im oberbayerischen Landkreis Rosenheim, Bayern
 Prien (Fluss), Zufluss des Chiemsees bei Rimsting im oberbayerischen Landkreis Rosenheim, Bayern
 Prien am Berge, zeitweiliger Name der Stadt Exin, heute Kcynia im Powiat Nakielski, Polen

Prien ist der Familienname folgender Personen:
 August Prien (1857–1944), deutscher Bauunternehmer
 Carl Prien (1818–1896), deutscher Klassischer Philologe und Politiker
 Günther Prien (1908–1941), deutscher Marineoffizier
 Hans Detlev Prien (1766–1831), deutscher Gastwirt und Botaniker
 Hans-Jürgen Prien (1935–2022), deutscher Theologe und Historiker
 Hedi Prien (* 1933), österreichische Sängerin, siehe Andrea Horn (Sängerin)
 Karin Prien (* 1965), Bürgerschaftsabgeordnete (CDU) und Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein
 Nico Prien (* 1994), deutscher Windsurfer
 Paul Prien (1885–1958), deutscher Politiker (SPD/SED) und Redakteur

Siehe auch:
 Priem
 Prim
 Prin